Хорда (геометрія) — відрізок прямої, що сполучає між собою дві точки кривої.
 Хорда (біологія) — несегментована скелетна вісь хордових тварин.

Посилання